Оффа — місто в Нігерії.
Оффа (король Мерсії) — англосаксонський правитель.